Розенблат (Розенблатт, Ройзенблат) — еврейская и немецкая фамилия (дословно «розовый лист»).

 Розенблат, Барбара (род. 1950) — американская актриса, родом из Англии.
 Розенблатт, Беатрис (род. 1984) — франко-американская актриса.
 Розенблат, Борислав Соломонович (род. 1969) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Розенблат, Герш Яковлевич (более известен как Михаил Пустынин; 1884—1966) — русский и советский писатель-сатирик, поэт, редактор, журналист.
 Розенблат, Йоселе (1882—1933) — американский певец на идише и синагогальный кантор.
 Розенблат, Ленни (Розенблют; 1933—2022) — американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру.
 Ройзенблат, Ривке (1906—2000) — американский фольклорист и этномузыковед, исполнитель песен на идише.
 Розенблатт, Сьюзен (более известна под фамилией Зонтаг; 1933—2004) — американская писательница, критик, сценарист и режиссёр.
 Розенблатт, Фрэнк (1928—1971) — американский учёный-информатик.

См. также 
 Розенблит
 
 Розенблюм